

Aziende 
 Maico – casa motociclistica tedesca, attiva dal 1926 al 1983
 Maico – multinazionale di prodotti e strumentazioni per l'udito

Persone 
 Kayla Anise Maico Richardson – velocista filippina, sorella gemella di Kyla Ashley
 Kyla Ashley Maico Richardson – velocista filippina, sorella gemella di Kayla Anise

Altro 
 Maico 2010 – anime del 1998